Vizija (iz latinskog visio (gen.:  visionis) "viđenje", "pogled", "izgled") može značiti:

 slika koju stvara mašta bez nužnog uporišta u stvarnom, materijalnom svijetu (u snu, u halucinaciji); priviđenje, ukazivanje 
 dalekosežna zamisao ili predodžba o željenom i predvidljivom razvoju događaja ili pothvata
 vizija (religija), vjerska ukazivanja 
 halucinacija, vizualni privid 
 pseudo-halucinacija 
 Vision (program), računalni program za praćenje ekrana